Pleban (Plebanus) steht für:
 Leutpriester, ein Geistlicher, der eine Stelle mit pfarrlichen Rechten besetzte

Pleban ist der Familienname von:
 Rudolf Pleban (1913–1965), österreichischer Maler, Grafiker und Bildhauer
Siehe auch:
 Plebani